Pograniczny (dawn. Brzostowica) – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim,
 Brzostowica Wielka –  miasto na Białorusi, stolica rejonu w obwodzie grodzieńskim,
 Brzostowica Mała –  wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim.
 Brzostowica (lub Berestowica) –  wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim